Vincenzo Marino, ex calciatore italiano nato a Castelfiorentino il 29 settembre 1949
 Vincenzo Marino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano nato a Capaccio Scalo il 23 giugno 1960
 Vincenzo Marino, ex boss mafioso della Ndrangheta
 Vincenzo Marino, vescovo cattolico italiano